O  FD03  é o modelo da Copersucar das temporadas de  e  (1 GP) da Fórmula 1. Condutores: Wilson Fittipaldi Júnior, Arturo Merzario e Ingo Hoffman.

Resultados 
(legenda)

 Utilizou o FD01 no GP da Argentina e o FD02 nos GPs do Brasil até a Suécia.

 Emerson Fittipaldi conduziu o FD04 do Brasil até a última prova do campeonato marcando no total de 3 pontos. Ingo Hoffmann conduziu-o nos GPs: Oeste dos Estados Unidos, Espanha e França.

Carros de Fórmula 1 da Copersucar